Брас — стиль плавання.
 Брас — снасть для повертання рей.

Музика 
 Брас — музичний ансамбль, який грає на мідних духових інструментах. Найчасті́ше складається з п'яти музикантів (квінтет).

Прізвище 

 Венсеслау Брас (1868—1966) — бразильський державний діяч, дев'ятий президент Бразилії
 Жуан Брас де Авіс ( 1947) — бразильський кардинал, архієпископ Бразиліа з 28 січня 2004 по 4 січня 2011
 Ернест Брас (1931—2014) — американський військовий діяч

Топонім 

 Брас — муніципалітет у Франції
 Брас-Пирис — муніципалітет у Бразилії

Див. також 
 Брасс